Telemundo Global Studios (anteriormente llamado: Telemundo Studios y Telemundo-RTI) es una división de NBC Universal (Comcast) que desarrolla programación original en español para la cadena Telemundo.

Historia 
En 2005, Telemundo Communications Group, anunció la adquisición de la totalidad de su propiedad junto a RTI Televisión, Telemundo-RTI, para crear Telemundo Studios y firmó un acuerdo para adquirir las activas operacionales de su distribuidor internacional, Tepuy International, ahora Telemundo Internacional.

Después de estos acuerdos, Patricio Wills, expresidente de Telemundo-RTI, pasa a ser la persona a cargo de los Estudios Telemundo Televisión, y Marcos Santana, CEO anterior de Tepuy International, se convertirá en el presidente de Telemundo Internacional, la división que se encargará para distribuir su programación en el extranjero.

Telemundo Studios seguirá produciendo telenovelas y otros programas para Telemundo y buscará oportunidades de producción para otras cadenas latinoamericanas.

Lista de programación original

Telenovelas

Notas

Referencias

Enlaces externos
Official Site co-branded MSN Latino site in Spanish
 
Telemundo, from the Museum of Broadcast Communications website
NBC Universal's media village website 

Telemundo